Сегед — многозначный термин.

 Сегед — город в Венгрии.
 Сегед — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 «Сегед» — футбольные клубы:
 «Сегед» — прежнее (1931—1944) название ранее (1899—1976) существовавшего венгерского футбольного клуба «»
 «Сегед» — прежнее (1993—1995) название ранее (1921—1999) существовавшего венгерского футбольного клуба «» (в 1976 году объединился с «Сегеди АК»)
 «» — ранее (1998—2000) существовавший венгерский футбольный клуб из города Сегед
 «Сегед 2011» — прежнее (2011—2019) название венгерского футбольного клуба «Академия Сегед-Чанада Грошича» из города Сегед

См. также 
 Епархия Сегеда-Чанада
 Университет Сегеда
 Сегеди

Примечания